

Geografia 
Francia
 Les Roches-de-Condrieu – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Les Roches-l'Évêque – comune nel dipartimento del Loir-et-Cher (Centro-Valle della Loira)
 Roches – comune nel dipartimento del Loir-et-Cher (Centro-Valle della Loira)
 Roches – comune nel dipartimento della Creuse (Nuova Aquitania)
 Roches-Bettaincourt – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Grande Est)
 Roches-lès-Blamont – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Roches-Prémarie-Andillé – comune nel dipartimento della Vienne (Nuova Aquitania)
 Roches-sur-Marne – comune nel dipartimento dell'Alta Marna (Grande Est)
Svizzera
 Roches – comune nella regione del Giura Bernese (Canton Berna)

Musica 
 The Roches – gruppo musicale statunitense
 The Roches – album dell'omonimo gruppo musicale del 1979

Persone 
 Pietro de Roches (...-1238) – vescovo francese

Pagine correlate 
 La Roche
 Roche